
Termin -{DHU}- ima više značenja.

 Dihidrouridin, nukleozid
 Dongua univerzitet, univerzitet u Šangaju u Kini